L'existence de ce terme occidental évoquant d'une manière imprécise le monde arabe relève de l'orientalisme. Le mot englobe donc des désignations variées.

Beaux-arts 
 Arabesque : ornement ou une forme de courbe, en architecture ou en arts graphiques

Danse 
 Arabesque : attitude de danse classique

Matelotage 
 Le Nœud arabesque : un nœud de boucle de milieu de corde

Cinéma 
 Arabesque : film de Stanley Donen sorti en 1966

Télévision 
 Arabesque (« Murder, She Wrote » ; « Elle écrit au meurtre » au Québec) : série télévisée américaine diffusée entre 1984 et 1996

Bande dessinée 
 Arabesque :  de la série de bande dessinée Les Tuniques bleues

Musique 

 Arabeske : œuvre de Robert Schumann (1839) ;
 Arabesques : suite de deux pièces pour piano de Claude Debussy (1888 et 1891) ;
 Arabesque : œuvre pour clarinette et piano de Germaine Tailleferre (1973) ;
 Arabesque : album de Jane Birkin et du groupe Djam and Fam, sorti en 2002 ;
Arabesque : musique de l'album Everyday Life de Coldplay (2019).

 Groupe musical 
 Arabesque : groupe allemand de musique disco (1976-1984)

Divers 
 Arabesque : jument de fiction, monture de Blutch dans la série de bande dessinée Les Tuniques bleues

Littérature 
 Arabesques : recueil de nouvelles publié par l'écrivain russe Nicolas Gogol en 1835
 Arabesques : revue littéraire internationale publiée en plusieurs langues et maison d'éditions de livres The Arabesques Review
 Arabesques (suite d'articles sur l'art, la poésie, l'anarchie parus dans la revue La Plume en 1897, écrits par Adolphe Retté (1863-1930), édités en 1899 (Bibliothèque artistique et littéraire).
 Les Éditions de L'Arabesque (1954-1969).

Orientalisme
Homonymie de titre